Thunder Road – canzone di Bruce Springsteen del 1975
 Thunder Road – locale in provincia di Pavia attivo dal 1993 al 2009
 Thunder Road – gruppo musicale canadese
 Il contrabbandiere (Thunder Road) – film del 1958 di Arthur Ripley
 Thunder Road – film del 2018 diretto da Jim Cummings